Ommatidae är en familj av skalbaggar. Ommatidae ingår i ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ommatidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Ommatidae